Vogelsand steht für:
Vogelsand (Sandbank), zwei in der Elbmündung vor Cuxhaven gelegene Sandbänke (Kleiner und Großer Vogelsand)
Einstreu für Vogelkäfige
Leuchtturm Großer Vogelsand, ehemaliger Leuchtturm in der Elbmündung
Vogelsand (Schiff), ein Mess- und Versorgungsschiff des Wasser- und Schifffahrtsamtes Cuxhaven